

Pessoas
Leopoldo O'Donnell y Jorris
Rosie O'Donnell
Chris O'Donnell
Roger O'Donnell
Estação O'Donnell
Phil O'Donnell
David O'Donnell
Wolf O'Donnell
James P. O'Donnell

Localidades
O'Donnell (Texas)

Desambiguação